W 1926 roku piłkarze Dinama Moskwa po raz pierwszy w swojej historii wygrali Mistrzostwa Moskwy. Rozegrano także pierwszy w historii Dinama mecz międzynarodowy, w którym Dinamowcy pokonali drużynę robotników Łotwy. Był to czwarty sezon w historii klubu.

W tym czasie oficjalnie zatwierdzono barwy biało-niebieskie jako barwy klubu.

Skład

Mecze

Przypisy 

1926 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach